Велько Йефта Алексич (, ; 15 апреля 1913, Подврш — 13 июня 1943, Дурев) — югославский черногорский партизан Второй мировой войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Велько Алексич родился 15 апреля 1913 в селе Подврше, близ Никшича, в бедной крестьянской семье. В возрасте 20 лет он устроился работать лесорубом в Сараево, где впервые познакомился с молодёжным рабочим движением. По возвращении в родное село стал развивать идеи коммунизма, став одним из самых активных членов черногорских комитетов Коммунистической партии Югославии (в рядах партии с 1940 года).

После оккупации Югославии немцами в 1941 году вместе с другими коммунистами Велько стал готовить вооружённое выступление и набирать добровольцев для начала войны против немцев. В мае 1941 года он организовал первую диверсию, устроив подрыв железной дороги Ластва-Билеча, аналогичный взрыв он провёл и на дороге Требинье-Билеча (близ Рожины).

В ходе первого боя при Рожине отряд Велько уничтожил (частично захватил в плен) суммарно около 130 солдат усташских вооружённых формирований, захватив огромное количество стрелкового оружия и 105-мм пушку-гаубицу. В битве при Стражиште партизаны Велько Алексича сумели также уничтожить несколько итальянских гарнизонов, захватив пленными либо убив около 30 итальянцев. Алексич проявлял редкостное бесстрашие в боях.

В новосформированном Банийско-Вучедольском ударном батальоне Велько занимал должность заместителя политрука. На территории Билечского и Никшичского районов его батальон вёл успешные боевые действия против итальянцев, усташей и чётников, и Алексич вносил свой ценный вклад в победы. В боях за Плевлю, Паник и другие города партизаны Велько проявляли недюжинную храбрость. В мае 1942 года Велько вместе с Петаром Драпшиным, будущим Народным героем Югославии, участвовал в боях в окружении на линии Зеленгора-Врбница, которые завершились успешным прорывом партизан из хорватско-немецкого кольца окружения.

В январе 1943 года во время боёв за Жепчу Велько в составе 5-й черногорской бригады в течение 10 часов вёл оборонительные бои, пытаясь уничтожить вражеский бронепоезд, который вёл обстрел Жепчи и пытался подвести подкрепления. Аналогичные подвиги Алексич совершал и в боях за Прозор и Конич, на территории всей Боснии и Герцеговины.

13 июня 1943 Велько Алексич, командуя 1-й ротой 1-го батальона 5-й черногорской пролетарской ударной бригады, погиб на Дуреве в ходе Битвы на Сутьеске. Звание Народного героя ему присвоено посмертно указом Президиума Народной скупщины ФНРЮ 20 декабря 1951.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ALEKSIĆ Jefte VELJKO

Югославские партизаны
Члены Союза коммунистов Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии
Коммунисты Черногории